Měřín (Duits: Wollein) is een Tsjechische gemeente in de regio Vysočina, en maakt deel uit van het district Žďár nad Sázavou.

Měřín telt 1930 inwoners (2006).

Gemeente in Žďár nad Sázavou